Der Afrika-Cup 1984 (engl.: African Cup of Nations, franz.: Coupe d'Afrique des Nations) war die 14. Ausspielung der afrikanischen Kontinentalmeisterschaft im Fußball und fand vom 4. bis 18. März in der Elfenbeinküste statt. Organisiert vom afrikanischen Fußball-Kontinentalverband Confédération Africaine de Football (CAF) nahmen wiederum acht Mannschaften Algerien, Ägypten, Elfenbeinküste, Ghana, Kamerun,  Nigeria, Malawi und Togo teil. 

Wie in den Jahren zuvor fand auch eine Qualifikation zur Reduzierung des Teilnehmerfeldes mit der Rekordzahl von 36 Bewerbern auf acht Endrundenteilnehmer statt, wobei Gastgeber Elfenbeinküste und Titelverteidiger Ghana automatisch qualifiziert waren. 

→ siehe Hauptartikel: Afrika-Cup 1984/Qualifikation

Gespielt wurde wie gehabt mit zwei Gruppen zu je vier Teams. Die beiden besten Mannschaften jeder Gruppe spielten dann ab dem Halbfinale im K.-o.-System den Turniersieger aus. Die Spiele der Endrunde wurden im Stade Félix Houphouët-Boigny in Abidjan und im Stade Bouaké in Bouaké
ausgetragen.

Kamerun gewann das Turnier und wurde erstmals Afrikameister im Fußball.

Das Turnier 
Gruppe A

Alle Spiele im Rahmen von Doppelveranstaltungen in Abidjan.

|

|}
|}

Gruppe B

Alle Spiele im Rahmen von Doppelveranstaltungen in Bouaké

|

|}
|}

Halbfinale

|}

Spiel um Platz 3

|}

Finale

|}

Beste Torschützen 

Weitere 26 Spieler mit je einem Treffer.

Weblinks 
 Spieldetails auf rsssf.com

1984
Afrikacup 1984
Afrikacup
Sportveranstaltung in Abidjan
Sportveranstaltung in Bouaké
Plateau (Gemeinde)